10 Чемпионат мужской Суперлиги, 2 дивизиона чемпионата России по баскетболу среди мужских команд, проводился под эгидой РФБ. Регулярный чемпионат Суперлиги 2011/2012 среди 9 команд прошел с 4 октября 2011 года по 15 апреля 2012 года. Матчи плей-офф прошли с 18 апреля по 26 мая в серии до двух побед. Чемпионом Суперлиги стал екатеринбургский «Урал».

Команды

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона 2010/2011 Чемпионат покинули :
 Спартак-Приморье — 1-е место, выход в ПБЛ 
 Металлург-Университет — не заявлен  
 Сибирьтелеком-Локомотив - расформирован 
 Иркут - не заявлен

Из  Высшей лиги квалифицировались :
 «Атаман» — 1-е место 
 «Спарта и К» — 3-е место

 Рускон-Мордовия (Саранск)
 Рязань (Рязань)
 Северсталь (Череповец)
 Атаман (Ростов-на-Дону)
 Союз (Заречный)
 Спарта и К (Видное)
 ТЕМП-СУМЗ (Ревда)
 Университет-Югра (Сургут)
 Урал (Екатеринбург)

Турнирная таблица

Плей-офф

См. также 
 ПБЛ 2011/2012
 Кубок России 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФБ
 Регламент Чемпионата и Кубка России среди мужских клубов-команд сезон 2011—2012 гг.

Чемпионат России по баскетболу
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе